Espécies vegetais
Ephedra fragilis — da família Ephedraceae
Genista tenera — família Fabaceae
Teline maderensis — da família Fabaceae
Teline linifolia — da família Fabaceae
Retama sphaerocarpa — a família Fabaceae

Desambiguações de vegetais